

Sigle 
 Suomalainen viittomakieli – lingua dei segni finlandese
 Српска војска Крајине – Esercito della Repubblica Serba di Krajina

Informatica 
 SVK – sistema di controllo versione decentralizzato basato su Subversion

Codici 
 SVK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Silver Creek (Belize)
 svk – codice ISO 639-3 della lingua dei segni slovacca
 SVK – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Slovacchia